Nika Ožegović (ur. 21 maja 1985 w Zagrzebiu) – chorwacka tenisistka.

Ma na koncie 5 tytułów ITF w singlu i 3 w deblu. Jej największym osiągnięciem była druga runda Wimbledonu 2007. Jako kwalifikantka w pierwszej rundzie pokonała Annę-Lenę Grönefeld, a w drugiej uległa Katarinie Srebotnik.

Wygrane turnieje

gra pojedyncza (5)

gra podwójna (3)

Bibliografia 

Chorwackie tenisistki
Ludzie urodzeni w Zagrzebiu
Urodzeni w 1985